Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 912 dans le monde.

 Route nationale 912 en Belgique
 Route régionale 912 en Finlande
  dans certains départements, en France